«Дом с совами» — доходный дом в Выборге, построенный в начале XX века по проекту архитектора  и получивший известность как место пребывания В. И. Ленина и Н. К. Рериха. Расположенный на углу улиц Тургенева и Володарского четырёхэтажный дом в стиле северный модерн включён в перечень памятников архитектуры Выборга в качестве объекта культурного наследия России регионального значения.

История 
Для здания, возведённого в 1908 году по проекту выборгского архитектора Отто Вяйнё Вартиоваары, характерны типичные признаки доходного дома. Если фасад декорирован в национально-романтическом духе, то обращённая во двор стена гладко оштукатурена и лишена украшений. Оригинальность фасаду придают два эркера в три окна на уровне трёх верхних этажей, завершающиеся мансардами. В числе элементов декора — стилизованные изображения растений, солнца, лир, а также обитательниц местных лесов — сов. Именно сова с короной на голове с фасадных эркеров со временем стала известна как один из символов Выборга. В тот же период в Выборге выстроены жилой дом компании «Пеликан» и жилой дом компании «Альфа», в оформлении фасадов которых также нашла отражение птичья символика.

Незадолго до Октябрьской революции в Выборге около двух недель в сентябре — октябре 1917 года скрывался В. И. Ленин, руководивший партийной работой по непосредственной подготовке восстания. Прибыв из Гельсингфорса 24 сентября 1917 года, первый день в Выборге он провёл в квартире депутата , главного редактора местной рабочей газеты. Но для целей конспирации квартира Хуттунена в «доме с совами» плохо подходила: вблизи располагалось участковое отделение полиции. Вечером Ленин уехал, чтобы поселиться в квартире другого журналиста-социал-демократа, , в небольшом деревянном домике на окраине Выборга. Кратковременному пребыванию революционера в доме посвящена памятная доска на фасаде, открытая в 1977 году в ознаменование 60-й годовщины Октябрьской революции.

А с октября 1918 года по май 1919 года одну из квартир дома занимал художник Н. К. Рерих с семьёй, оказавшийся отрезанным от Родины в результате революции. В Выборге он написал большое количество картин, в том числе «Покаяние», «Жар земли», «Выборг. Осень», «Отверженный», «Дождевые облака», «Зов солнца», «Выборгская крепость». В честь пребывания деятеля русской и мировой культуры на боковом фасаде здания в 2019 году установлена вторая мемориальная доска по проекту искусствоведа А. Г. Мартыновой, опубликовавшей исследования о выборгском периоде жизни художника. В комитете по культуре Ленинградской области отметили, что памятная доска существенно повысила значимость памятника архитектуры.

Дом, в ходе советско-финских войн (1939—1944) получивший сравнительно малозначительные повреждения, продолжает использоваться в качестве жилого.

Примечания

Литература 
 
 Мартынова А. Г. Выборг в биографиях финских и русских художников XX – начала XXI века / А. Г. Мартынова. – СПб.: СатисЪ, 2017. – 250 с.: ил. ISBN 978-5-8000-0038-2.
 Мартынова А. Г. Выборг в финляндской и российской живописи и графике XX – нач. XXI в. – СПб.: Принт, 2020. – 321 с.: ил. + 90 цв. вкл. ISBN 978-5-6044484-4-1
 Мартынова А. Г. Выборгский период семьи Рерихов (1903—1904, 1907, 1918—1919 гг.). Мемориальная доска и улица Н. Рериха в Выборге // Материалы XVIII Международной научно-практической конференции «Рериховское наследие» — Спб.: Издание СПбГМИСР. — 2019. — С. 257—274.
 Мартынова А. Г. Возрождённая Ильинская церковь города Выборга. Храм в графике художников XIX—XX веков. Неизвестный рисунок Н. К. Рериха // Сельские храмы. Незабытое: Труды Международной научно-практической конференции / Отв. ред. В. Л. Мельников. — Изборск: Издание Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск». — 2019. — С. 60-70.
 
 

Архитектура выборгского модерна
Доходные дома Выборга
Николай Рерих
Памятники архитектуры Выборга
Память о Владимире Ленине
Птичья символика
Сооружения в стиле «северный модерн»
Здания и сооружения, построенные в 1909 году в России
1909 год в Ленинградской области